Newspaper Rock est le nom de plusieurs sites pétroglyphiques américains :
Newspaper Rock, dans le comté d'Apache, en Arizona.
Newspaper Rock, dans le comté de San Juan, en Utah.